ОАГ — аббревиатура:
 Оперативная авиационная группа
 Объединённые Арабские Государства;
 Организация Американских Государств.